Хайбула Халилулаевич Магомедов () — российский дзюдоист, самбист и представитель универсального боя, многократный призёр чемпионатов России. Чемпион Европы и России по универсальным боям.

Спортивная карьера 
В ноябре 2013 года в Новом Уренгое стал обладателем Кубка России. В январе 2015 года стал серебряным призёром Открытого Кубка Африки в Тунисе. В апреле 2015 года в Медыне стал победителем чемпионами России по универсальному бою «лайт». В ноябре 2015 года в том же Медыне чемпионат мира по универсальному бою. В сентябре 2017 года стал бронзовым призёром чемпионата России в Нальчике. В феврале 2018 года стал бронзовым призёром Открытого турнира Европы в Софии.

Спортивные результаты 
 Первенство России по дзюдо среди юношей 2007 — ;
 Первенство Европы по дзюдо среди юношей 2007 — ;
 Первенство России по дзюдо среди юношей 2008 — ;
 Первенство России по дзюдо среди юниоров 2010 — ;
 Первенства Европы по дзюдо 2011 года среди молодежи до 23 лет — ;
 Чемпион мира по универсальным боям 2015 — ;
 Чемпионат России по универсальным боям 2015 — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2016 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2017 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2019 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2021 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»
 ВнутриСамбо. База данных самбистов

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты России
Самбисты по алфавиту
Самбисты России